Canale 5 — італійський телеканал, який входить до приватної телекомпанії Mediaset. Canale 5 є одним з найпопулярніших каналів Італії.

Програма

Телешоу 

 Amici di Maria De Filippi
 Avanti un altro!
 C'è posta per te
 Coca Cola Summer Festival
 Domenica Live
 Forum
 Grande Fratello
 L'isola dei famosi
 Lo show dei record
 Matrix
 Mattino Cinque
 Melaverde
 Paperissima
 Pomeriggio Cinque
 Scherzi a parte
 Striscia la notizia
 Uomini e Donne
 Verissimo
 Vero amore
 Zelig
</div>

Мильна опера 
 Beautiful
 Centovetrine
 Il segreto

Новини 
 TG5
 TG5 Prima Pagina
 TG5 Minuti
 Super partes
 TGCOM24
 Meteo.it
 Meteo Mediaset і TGCOM24 Meteo

Фантастика 

 Furore - Il vento della speranza
 Il tempo del coraggio e dell'amore
 Le mani dentro la città
 Le tre rose di Eva
 Il tredicesimo apostolo
 Squadra antimafia - Palermo oggi
 L'onore e il rispetto
 Il peccato e la vergogna
 Pupetta - Il coraggio e la passione
 Il bello delle donne
 I Cesaroni
 Come un delfino
 Il Principe - Un amore impossibile
</div>

Джерела 
 Canale 5 — Офіційний сайт 
 Vecchio sito ufficiale (1996)
Телебачення Італії